Die Liverpool Victoria Charity Challenge 1999 war ein professionelles Snooker-Einladungsturnier, das vom 25. bis zum 28. Februar 1999 im Rahmen der Saison 1998/99 in den Assembly Rooms im englischen Derby ausgetragen wurde. In einer Neuauflage des Vorjahresendspiels siegte wieder John Higgins über Ronnie O’Sullivan. Mit einem 137er-Break gelang dem Schotten diesmal auch das höchste Break des Turnieres.

Preisgeld 
Abgesehen von einer zusätzlichen Aufwandsentschädigung wurde das Preisgeld des von dem Versicherungsunternehmen Liverpool Victoria gesponserten Turnieren an wohltätige Organisationen gespendet, die vom jeweiligen Spieler benannt werden konnten. Insgesamt wurden so wieder 130.000 Pfund Sterling gespendet.

Turnierverlauf 
Wieder nahmen zwölf Spieler teil; acht starteten in der Runde der letzten 12, die übrigen im Viertelfinale. Das Turnier wurde im K.-o.-System mit aufsteigenden Best-of-Modi ausgespielt.

Finale 
Nach einem recht offenen Start in die Partie konnte Higgins beim Stande von 2:2 sechs Frames in Folge gewinnen. Diesen Rückstand konnte O’Sullivan zwar noch etwas verkürzen, letztlich aber nicht mehr einholen. Higgins siegte am Ende mit 9:4.

Century Breaks 
Während des Turnieres spielten sechs Spieler insgesamt neun Century Breaks:

Einzelnachweise 

1999
Snookerveranstaltung 1999
Billardturnier in Derby (Derbyshire)